Bionic Commando Rearmed: Remake do jogo de 1988 lançado em 2008

 Bionic Commando (jogo eletrônico de 1987): Jogo eletrônico lançado para Arcade 

 Bionic Commando (jogo eletrônico de 1988): Jogo eletrônico lançado para NES

 Bionic Commando (jogo eletrônico de 2009): Jogo eletrônico lançado para PlayStation 3 e Xbox 360